Ectenosaurus — вимерлий рід морських ящерів родини мозазаврів. Його класифікують як частину підродини Plioplatecarpinae поряд із такими родами, як Angolasaurus і Platecarpus. Ектенозавр відомий із сантонського та кампанського періодів Канзасу, Алабами та Техасу. Назва означає «витягнута ящірка» від грецького ectenes («витягнутий») і грецького sauros («ящірка»), що стосується подовженої морди. Зі збереженим черепом приблизно 64,5 см завдовжки та спинними хребцями приблизно 1,6 м, ектенозавр, за оцінками, досягав 5–6 м у довжину та 600 кг маси тіла.

Кладограма:

Примітки 

Вимерлі плазуни Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 1967
Роди плазунів
Фауна крейдяного періоду